Die Perschaja Liha 2016 war die 26. Spielzeit der zweithöchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 16. April 2016 und endete am 5. November 2016.

Vor Saisonbeginn löste sich der FK Bjarosa-2010 auf, während der FK Kobryn und Aufsteiger FK Usda keine Lizenz für die Perschaja Liha erhielten und damit die Teilnahme verweigert wurde. Der FK Aschmjany, der in der Druhaja Liha den 5. Platz belegte, wurde zusätzlich befördert. Die anderen Aufsteiger waren der FK Lutsch Minsk, FK Tarpeda Minsk und der FK Aschmjany. Dazu kam aus der Wyschejschaja Liha Absteiger FK Homel. Da kein anderer Klub aus der Druha Liha die Lizenz beantragte, wurde die Saison 2016 auf 14 Mannschaften reduziert.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die ersten zwei Teams stiegen direkt in die Wyschejschaja Liha 2017 auf. Der Tabellenletzte stieg in die drittklassige Druhaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse football.by
 First League 2016 rsssf.com

2016
Fußballsaison 2016